Rozgrywki 1945/1946 były 43 sezonem w historii ligi meksykańskiej, a 3 sezonem w historii profesjonalnej ligi meksykańskiej. Tytułu mistrzowskiego broniła España.

Zespoły 
Zmiana drużyn po sezonie 1944/1945:

 Monterrey, Tampico, San Sebastián

W sezonie 1945/1946 występowało 16 drużyn - do rozgrywek dołączyły Monterrey, Tampico i San Sebastián.

Mistrzem Meksyku został zespół CD Veracruz, który skompletował 45 punktów. Królem strzelców został Hiszpan Isidro Lángara z 40 bramkami w 30 meczach (1.33 gola na mecz).

Tabela 

 
MISTRZ MEKSYKU - 1945/1946

VERACRUZ 1. TYTUŁ MISTRZOWSKI

Bibliografia 
 RSSSF.com

1945/1946
1945 w piłce nożnej
1946 w piłce nożnej